Pasiego – abitanti di San Roque de Riomiera
Pasiego – abitanti di Vega de Pas